Nadia (district), een Indiaas district
 Nadia (voornaam), een meisjesnaam
 Nadia Boulanger, een Franse dirigente en componiste
 Nadia Comăneci, een Roemeense turnster, Olympisch kampioen
 Nadia Matar, een Belgisch-Israëlische politiek activiste
 Nadia Ejjafini, een in Marokko geboren atlete
 Nadia Styger, een voormalige Zwitserse alpineskiester
 Nadia Fanchini, een Italiaans alpineskiester
 Nadia Dala, Vlaams -Marokkaans journaliste en presentatrice
 Birthday Girl, een film uit 2001, ook wel bekend onder de titel Nadia
 Nadia (1984), een televisiefilm uit 1984 van regisseur Alan Cooke
 Nadia (1986), een film uit 1986 van regisseur Amnon Rubinstein